Megálo Khorió kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Megalochóri (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Méga Khoríon, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar